Феодосій (теж Теодосій, Теодозій) — чоловіче ім'я, походить від грецького слова Θεοδόσιος - Божий дар. Має жіночу форму Феодосія. Українська народна форма імені - Федосій.  Від нього пішли прізвища: Феодосьєв, Федосєєв, Федосієнко, Федосенко, Федощенко, Федосійчук, Федосюк, Федощук. Ім'я Досифей складається з тих самих двох грецьких коренів, тільки у зворотному порядку (''дар Божий'').                    

Правителі
 Феодосій I, або Феодосій Великий — римський імператор.
 Феодосій II — імператор Східної Римської імперії.
 Феодосій III — імператор Візантії.

Святі
 Феодосій Печерський — православний святий.
 Феодосій Углицький — український церковний діяч періоду Руїни, святий.

Науковці
 Феодосій з Віфінії — давньогрецький математик.
 Феодосій Григорович Добржанський (1900—1975) — визначний український і американський еволюційний біолог, генетик і зоолог.
 Феодосій Іванович Стеблій ( 1931) — український історик.

Відомі особистості
 Феодосій (Феодосіїв) (1864—1943) — український релігійний діяч в Литві, Польщі та Вепсляндії.
 Феодосій Флавій (бл. 310—374) — військовий діяч часів пізньої Римської імперії.
 Феодосій Яновський (1673—1726) — архієпископ Новгородський і Великолуцький.
 Феодосій Констянтинович Тетянич (1942—2007) — український художник (монументаліст, живописець, графік, скульптор, перформер), поет та філософ, концептуаліст.
 Феодосій Процюк (1927—2016) — український релігійний діяч, єпископ Українського екзархату Російської православної церкви.

Чоловічі імена
Українські імена